Dunkels:
 Elza Dunkels, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
 Adam Dunkels, svensk teknologie doktor, entreprenör, programmerare och grundare av Thingsquare

Svenska släkter
Svenska efternamn